Reczyce peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Reczyce, un village de la voïvodie de Łódź
 Reczyce, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale